Stratton (Colorado)
 Stratton (Nebraska)
 Stratton (Ohio)
 Stratton (Vermont)
 Stephen Samuel Stratton